Са́ба Андре́евич Сазо́нов () — грузинский и российский футболист, защитник московского «Динамо».

Биография 
 
Родился 1 февраля 2002 года. Мать Нино Нишнианидзе — грузинка, родом из Самтредиа, в Грузии профессионально занималась волейболом. Позже переехала в Санкт-Петербург, где встретила отца Сазонова, русского по национальности. В пять лет Саба пошёл в школу в Грузии. В 6 лет с братом Давидом (младше на год) стал заниматься в школе «Смена», первый тренер Владимир Вильде.

За молодежную команду «Зенита» дебютировал 1 марта 2019 года в игре против «Урала». В ЮФЛ дебютировал 14 августа 2019 года в матче против «Строгино». 16 августа 2019 года провёл первый матч за «Зенит-2», выйдя на замену в матче против петербургской «Звезды». 2 ноября в игре с «Велесом» впервые вышел в стартовом составе и провёл весь матч.

16 мая 2021 года в гостевом матче против «Тамбова» (5:1) дебютировал за основной состав «Зенита» в матче 30-тура чемпионата России, выйдя на замену.

С июня 2021 года был на просмотре в московском «Динамо». Провёл несколько товарищеских игр на сборах. 9 июля 2021 перешёл в клуб в качестве свободного агента, подписав контракт на 3 года.

В сентябре 2022 года принял решение выступать за сборную Грузии.

Личная жизнь 
По состоянию на февраль 2020 года — студент ПГУПС, факультет экономики и менеджмента, направление — прикладная психология.

Достижения 
 «Зенит» (Санкт-Петербург)
 Чемпион России: 2020/21

 «Динамо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Москва

Футболисты Грузии
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу